Denicher Polanco (Los Mameyes, República Dominicana), conocido como Denicher Pol, es un cantante de música cristiana. Es conocido por su canción «Inexplicable», que ha sido versionada por diversos cantantes de otras nacionalidades.

Es considerado como parte de la nueva generación de cantantes cristianos de República Dominicana con mayor proyección junto a Yamilka, Arisa, entre otros.

Carrera musical 
Su infancia se desarrolló en un hogar con creencias cristianas. En su adolescencia, explora sus talentos, especialmente, el canto, participando en eventos y shows de talento en su iglesia y localidad de nacimiento, Los Mameyes.

En el año 2013, participó en el Festival Talent Show Cristiano de El Kan del 4, realizado por la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV Canal 4), del cual obtuvo el primer lugar. Luego de este logro, El Show Cristiano lanzó su carrera musical con su primer sencillo musical titulado «Fuiste tu». Posteriormente, participó en eventos locales de República Dominicana donde compartió escenario con Chelo Home, Lorens Salcedo, y René González.

Su primer trabajo audiovisual sería la canción «Yo quiero más», que formó parte en su producción Es Tiempo, bajo el nombre artístico Denicher Pol.

Luego de abrirse paso y establecer su carrera con las canciones «Preciosa sangre», «Úngeme» e «Inexplicable», Denicher anunció su sencillo «Lugar santísimo».

En 2021, formó parte del evento Unidos en Adoración, organizado por La Coalición de Artistas y Comunicadores por la Vida, la Familia y la Patria, frente al Congreso Nacional, en compañía de otros reconocidos artistas como Marcos Yaroide, Isabelle Valdez, Sarah La Profeta, Natán El Profeta, Barak, entre otros. Con Yamilka, relanzó la canción «Úngeme» en versión acústico. En este tiempo, también participó en eventos internacionales en Ecuador y otros países.

En 2022, el artista argentino Ariel Coronel grabó un cover de «Inexplicable» que popularizó mucho más la composición original del artista, a su vez, que otros cantantes compartieron en sus plataformas también sus versiones.

Discografía

Álbumes de estudio 

 2020: Es Tiempo

Sencillos 

 2014: «Fuiste tú»
 2016: «Yo quiero más»
 2020: «Preciosa sangre» (con Cales Louima)
 2020: «Úngeme»
 2021: «Inexplicable»
 2021: «Úngeme (acústico)» (con Yamilka)
 2021: «Lugar santísimo»
 2022: «Santifícame» (con Rosa Karina)

Premios y reconocimientos 

 2021: Premios El Galardón como Revelación Central 
 2021: Premios El Galardón Internacional como Cantante Revelación Masculino 
 2021: Praise Music Awards como Cantante Internacional Masculino del año 
 2022: Premios El Galardón Rep. Dom. como Cantante Masculino

Referencias 
 
Personas vivas
Cantantes de música cristiana
Músicos cristianos
Cantantes
Cantantes cristianos